Ивана Франко — название  населённых пунктов на Украине, названные в честь писателя Ивана Франко:

 Ивана Франко — село в Пологовском районе Запорожской области.
 Ивана Франко — название села Нагуевичи в Дрогобычском районе Львовской области в 1952—2009 годах.
 Ивано-Франково (до 1945 — Янов) — посёлок городского типа Яворовского района Львовской области.